Ла Баеза има више значења:

 Ла Баеза (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Баеза (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику